Tennessee steht für:

 Tennessee, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Tennessee (Illinois), ein Ort im McDonough County
 Tennessee River, ein Nebenfluss des Ohio
 Tennessee Pass (Colorado), ein Gebirgspass in Colorado
 Tennessee (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2008
 USS Tennessee, Name von vier Schiffen der US Navy
 Tennessee Titans, Football-Team aus Nashville

Personen:
 Tennessee Williams (1911–1983), US-amerikanischer Schriftsteller
 Quelque chose de Tennessee, Tennessee Williams gewidmetes Lied von Michel Berger, gesungen von Johnny Hallyday
 Tennessee Ernie Ford (1919–1991), US-amerikanischer Sänger